Église Saint-Christophe est le nom porté par des édifices religieux dédiés au saint catholique Christophe de Lycie.

Église Saint-Christophe à Mayence

Église Saint-Christophe à Charleroi 
 Église Saint-Christophe à Liège

à Red Hook

Église Saint-Christophe à Baron, en Gironde
Église Saint-Christophe à Beaune-les-Mines, une ancienne commune aujourd'hui intégrée à Limoges dans la Haute-Vienne
 Église Saint-Christophe, ou église de Saint-Christau, à Benquet dans les Landes
 Église Saint-Christophe à Bléré, en Indre-et-Loire
 Église Saint-Christophe à Cergy, dans le Val-d'Oise
 Église Saint-Christophe à Champagne-Vigny, en Charente
 Église Saint-Christophe à Champlitte, dans la Haute-Saône
 Église Saint-Christophe à Champlitte (ancienne commune de Champlitte-et-le-Prélot), dans la Haute-Saône
 Église Saint-Christophe à Chissey-sur-Loue, dans le département du Jura 
 Église Saint-Christophe à Claix, en Charente
 Église Saint-Christophe à Coubron, en Seine-Saint-Denis
 Église Saint-Christophe à Couddes, dans le Loir-et-Cher
 Église Saint-Christophe à Courpiac, en Gironde
 Église Saint-Christophe à Créteil, dans le Val-de-Marne
 Église Saint-Christophe à Cussey-sur-Lison, dans le Doubs
 Église Saint-Christophe à Lasbordes, dans l'Aude
 Église Saint-Christophe à Léogeats, en Gironde
 Église Saint-Christophe à Mareuil-Caubert, dans la Somme
 Église Saint-Christophe à Montferrand-du-Périgord, en Dordogne
 Église Saint-Christophe à Neufchâteau, dans les Vosges
 Église Saint-Christophe à Nitry, dans l'Yonne
 Église Saint-Christophe à Nort-sur-Erdre en Loire-Atlantique
 Église Saint-Christophe à Paris (située dans l'île de la Cité - détruite)
 Église Saint-Christophe à Rahling, en Moselle
 Église Saint-Christophe au Revest-les-Eaux, dans le Var
 Église Saint-Christophe à Saint-Christophe-des-Bardes, en Gironde
 Église Saint-Christophe à Saint-Christophe-sur-Dolaison, dans la Haute-Loire
 Église Saint-Christophe à Suèvres, dans le Loir-et-Cher
 Église Saint-Christophe à Touffailles, en Tarn-et-Garonne
 Église Saint-Christophe à Tourcoing, dans le Nord
 Église Saint-Christophe à Venon, dans l'Isère
 Église Saint-Christophe à Vindelle, en Charente

à Magione

Église Saint-Christophe à Schagen

à Bare
  à Boughton Lees
  à 
  à Pott Shrigley
  à

Voir aussi 
 
 
 Église Saint-Christophe-et-Saint-Phalier à Chabris, dans l'Indre (France)
  Église Saint-Christophe-des-Templiers à Montsaunès, dans la Haute-Garonne (France)
 Église Saint-Christophe-de-Javel à Paris (France)
 Église Saint-Christophe du Puch à Sauveterre-de-Guyenne, en Gironde (France)

Saint-Christophe